Сисой Великий:

 Сисой Великий (ум. 429) — христианский святой, монах-пустынник.
 Сисой Великий — военный корабль.

См. также 
 Сысой Великий
Сисой